Szczawin Kościelny – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Szczawin Kościelny – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim

Zobacz też 
 Szczawin Przykościelny – część wsi Szczawin w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz